Hastina peut faire référence à :
 Hastina Yang & He, 1984 = Protohertzina, un genre d'animaux (Agnatha, Conodonta, Protoconodonta)
 Hastina Moore, 1888, un genre d'animaux (Arthropoda, Lepidoptera, Geometridae)

Homonymie de genre en biologie
Homonymie en zoologie